Friedrich Sämisch (Berlijn, 20 september 1896 – Berlijn, 16 augustus 1975) was een Duits schaker. In 1950 werd hij grootmeester.

Sämisch was van grote betekenis voor de openingentheorie en hij heeft dan ook een dertigtal varianten op zijn naam staan. De Sämischvariant in de schaakopening Koningsindisch is wereldwijd 6853 keer gespeeld (2003) (wit wint 2767 - zwart wint 2433 - remise 1653). De beginzetten hiervan zijn 1.d4 Pf6 2.c4 g6 5.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3 Pc6.

Sämisch was een trage denker en zat voortdurend in tijdnood. Op een toernooi in Nyköping in 1969 verloor hij alle dertien partijen door tijdoverschrijding.

Externe links 
 

Duits schaker
Schaakgrootmeester